Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2013 de l’US Open de tennis qui est disputé du 26 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Plusieurs joueuses déclarent forfait avant le début du tournoi :
 Marion Bartoli, ayant pris sa retraite à Cincinnati, remplacée par la Hongroise Tímea Babos.
 Yulia Putintseva, blessée au dos, remplacée par la Luxembourgeoise Mandy Minella.
 Maria Sharapova, souffrant d'une inflammation à l'épaule droite, remplacée par l'Autrichienne Patricia Mayr-Achleitner.
 Ayumi Morita, victime d'une blessure au dos, remplacée par l'Australienne Olivia Rogowska.
 Garbiñe Muguruza, ayant subi une chirurgie, remplacée par la Roumaine Alexandra Dulgheru.

 C'est la deuxième fois de l'ère Open qu'une joueuse est éliminée en quart de finale de l'US Open sur le score de 6-0, 6-0. En effet, Carla Suárez Navarro,  mondiale, est balayée par la 1 mondiale, Serena Williams, sur ce score net. La première fois, c'est lors du quart de finale opposant Martina Navrátilová à Manuela Maleeva, en 1989, que cette-première s'est imposée sur ce double 6-0 cinglant.

 En remportant le tournoi pour la , Serena Williams ajoute un  du Grand Chelem en simple dames à son palmarès, soit autant que Roger Federer, le plus titré en simple messieurs.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2013
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 2013
Tennis en août 2013
Tennis en septembre 2013
Sport aux États-Unis en août 2013
Sport aux États-Unis en septembre 2013
Sport à New York en 2013